Fenoarivo (Analamanga), een plaats en commune in Madagaskar
 Fenoarivo (Haute Matsiatra), een plaats en commune in Madagaskar
 Fenoarivo (Amoron'i Mania), een plaats en commune in Madagaskar
 Fenoarivo (Atsimo-Atsinanana), een plaats en commune in Madagaskar